Гольдбах ( — «золотой ручей») — фамилия и топоним.

Топоним 
 Гольдбах — река в Германии, протекает по земле Бавария.
 Гольдбах (Боде)
 Гольдбах — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.
 Гольдбах (Эсте)
 Гольдбах (Рёденау)

 Гольдбах — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Гольдбах — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.

Носители фамилии 
 Гольдбах, Иоахим (1929—2008) — военный деятель ГДР, генерал-полковник.
 Гольдбах, Лев Фёдорович (1793—1824) — российский ботаник.
 Гольдбах, Фридрих (1763—1811) — немецкий астроном; профессор астрономии Московского университета.
 Гольдбах, Христиан (1690—1764) — немецкий математик.

См. также 
 Гольбах